M107 может относиться к:
 M107 — самоходная артиллерийская установка США 1960-х годов
 M107 (латиницей) — шаровое скопление в созвездии Змееносца
 Barrett M107 — современный вариант крупнокалиберной снайперской винтовки Barrett M82